Het ATP-toernooi van Rotterdam 1978 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1978) werd van 3 tot en met 9 april 1978 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1978 trok 45.866 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1978
Rotterdam